H100 ou H-100 peut faire référence à :
 Hirsch H-100, un avion expérimental français ;
 , plusieurs véhicules du constructeur coréen Hyundai.